William Adams puede referirse a:

William Adams (1564-1620), marino considerado como el primer británico en llegar a Japón en el siglo XV; o
William Adams (1975-), cantante y compositor estadounidense, miembro del grupo musical Black Eyed Peas.
 William Adams, político neozelandés